Bhola bezeichnet:
 Bhola (Distrikt), Verwaltungsdistrikt in Bangladesch
 Bhola Island, Insel vor Bangladesch
 Bhola (Stadt), Stadt in Bangladesch

Bhola ist der Familienname von
 Bashir Bhola Bhala (* 1971), pakistanischer Ringer
 Roland Bhola (* 1967), Politiker aus Grenada (New National Party)